Античи — итальянская фамилия. Известные носители:
 Античи Маттеи, Руджеро Луиджи Эмидио —  итальянский куриальный кардинал.
 Античи, Томмазо — итальянский куриальный кардинал и папский дипломат.